Fthenakis () ist der Familienname folgender Personen:
 Vasilis M. Fthenakis (* 1951), amerikanischer Chemiker und Umwelttechniker
 Wassilios E. Fthenakis (* 1937), griechisch-deutscher Pädagoge, Anthropologe, Genetiker und Psychologe